Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die dänische Mannschaft war es die neunte Teilnahme.

Qualifikation 

Für die Qualifikation wurde die dänische Mannschaft in die Gruppe mit der Schweiz, Irland, Georgien und Gibraltar gelost.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Åge Hareide, der die Mannschaft zur WM 2018 geführt hatte, 19 Spieler ein, von denen Martin Braithwaite, Thomas Delaney, Pierre Emile Højbjerg, Kapitän Simon Kjær, Torhüter Kasper Schmeichel und Jens Stryger Larsen alle acht Spiele mitmachten. Je sieben Einsätze hatten Andreas Christensen, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen und Lasse Schøne. Sein erstes Länderspiel bestritt Robert Skov in den Qualifikationsspielen.

Bester Torschütze mit fünf Toren, davon drei per Strafstoß, war Christian Eriksen. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation Henrik Dalsgaard (zum 3:3-Endstand gegen die Schweiz in der dritten Minute der Nachspielzeit), Christian Gytkjær (zum 2:3-Anschluss im gleichen Spiel) und Robert Skov (zur 1:0-Führung beim ersten 6:0-Sieg gegen Gibraltar). Insgesamt trugen zehn Spieler zu 23 Qualifikationstoren bei.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 25., 28. und 31. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Israel (2:0), Republik Moldau (8:0) und Österreich (4:0) an. Dabei kam Marcus Ingvartsen zu seinem ersten Länderspiel und erzielte in der 89. Minute, zwölf Minuten nach seiner Einwechslung, das Tor zum 8:0-Endstand gegen die Republik Moldau.

Am 2. Juni spielten die Dänen gegen EM-Teilnehmer Deutschland in Innsbruck remis (1:1). Am 6. Juni gewannen sie gegen Bosnien-Herzegowina, das nicht für die EM qualifiziert war, in Brøndby mit 2:0.

Zur EM 2021 wohnte und trainierte die dänische Fußballnationalmannschaft in Helsingör.

Kader 
Der Kader für die Endrunde wurde am 25. Mai benannt.

Anmerkungen: C = UEFA Champions League Sieger 2020/21, M = Meister 2020/21, M = Meister 2020, P = Pokalsieger 2020/21, (II) = Zweite Liga,  = Absteiger

Endrunde 
Dänemark hatte sich um die Ausrichtung von Gruppen- und K.-o.-Spielen beworben und erhielt die Zusage für drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale im Stadion Parken. Am 7. Dezember 2017 wurde von der UEFA entschieden, dass neben Kopenhagen auch Sankt Petersburg Spielort der Gruppe sein sollte. Da sich auch Russland für die Endrunde qualifiziert hatten, stand schon vor der Auslosung fest, dass Dänemark und Russland in einer Gruppe spielen würden. Es wurde dann gelost, dass Dänemark drei und Russland zwei Heimspiele hat. Weil im Topf 1 neben Belgien nur noch die Ukraine als nichtgastgebende Mannschaft gesetzt war und diese nicht in eine Gruppe mit Russland konnte, wurden die Belgier schon vor der Auslosung der Gruppe mit Dänemark und Russland zugeordnet. Zugelost wurde nur noch EM-Neuling Finnland. Gegen die Russen hatten die Dänen erst einmal gespielt und im Februar 2012 daheim mit 0:2 verloren. Gegen die Vorgängermannschaft der UdSSR gab es insgesamt zehn Spiele, von denen die Dänen nur eins gewinnen konnten. Zudem gab es noch ein Remis gegen die GUS.

Die Bilanz gegen Belgien dagegen war mit sechs Siegen, drei Remis und vier Niederlagen ebenso positiv wie die Bilanz gegen Finnland mit 39 Siegen sowie je zehn Remis und Niederlagen. Die letzte Niederlage gegen die Belgier gab es im August 1989, wonach zwei Siege in der Qualifikation für die EM 1996 und ein Remis im Juni 2000, kurz vor der EM, folgten. Gegen die Finnen verloren die Dänen zuletzt im September 1966, danach gab es 16 Siege und sieben Remis.

Gruppenspiele 

Anmerkung: Platzierung von Dänemark, Russland und Finnland aufgrund der Tordifferenz im direkten Vergleich

|}

K.-o.-Runde  

Als Gruppenzweiter traf die dänische Mannschaft im ersten Achtelfinale in Amsterdam auf Wales, den Zweiten der Gruppe B. In zuvor zehn Spielen gab es sechs Siege und vier Niederlagen. Zuletzt gewannen die Dänen beide Spiele in der UEFA Nations League 2018/19. Nach dem bisher höchsten Sieg gegen die Waliser ging es im Viertelfinale in Baku am 3. Juli weiter, wo sie auf Tschechien trafen. In zuvor elf Spielen gab es zwei Siege, drei Niederlagen sowie sechs Remis, davon die Hälfte torlos. Den letzten Sieg gab es im März 2013 in der Qualifikation für die WM 2014. Danach gab es noch ein Remis in einem Freundschaftsspiel im November 2016. Die letzte und höchste Niederlage (0:3) gab es im Viertelfinale der EM 2004. Nach dem Sieg war die Bilanz gegen die Tschechen nun ausgeglichen.

Im Halbfinale hatten die Dänen erneut ein Auswärtsspiel, da sie in London auf England trafen. Gegen die Engländer wurde in 21 Spielen zuvor nur viermal gewonnen, fünfmal trennten sie sich remis und verloren 12 Spiele. Das letzte Spiel im Oktober 2020 in der UEFA Nations League 2020/21 konnten die Dänen in London mit 1:0 gewinnen, wobei Christian Eriksen das Tor per Elfmeter erzielte. Davor gab es zwei knappe Niederlagen (1:2 und 0:1) in Freundschaftsspielen, die aber zehn bzw. sieben Jahre zurück liegen, und ein torloses Remis im Nations-League-Hinspiel. Mit 1:2 unterlag Dänemark in der Verlängerung gegen England, das erstmals ein EM-Finale erreichte.

|}

Einzelnachweise 

Danemark
2021